Le Tournoi d'Australie de rugby à sept 2010 (anglais : Australia rugby sevens 2010) est la  étape de la saison 2009-2010 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule du 19 au  à l'Adelaide Oval à Adelaide, en Australie.
La victoire finale revient à l'équipe des Samoa, battant en finale l'équipe des États-Unis sur le score de 38 à 10.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi (douze équipes permanentes plus quatre invitées) :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives 
 Meilleur marqueur du tournoi :  Mikaele Pesamino (11 essais)
 Meilleur réalisateur du tournoi :  Ben Gollings ()

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi d'Australie de rugby à sept

Lien externe 
  Site officiel du World Rugby Sevens Series

2010
Sport en Australie en 2010
Rugby à sept en 2010
Sport en mars 2010
Événement sportif à Adélaïde (Australie)